Пепе ле Пью () — персонаж мультсериалов студии Warner Bros. Looney Tunes и Merrie Melodies, впервые появившийся в 1945 году. Это полосатый скунс, постоянно находящийся в поисках любви и понимания. Однако, его отталкивающий запах и агрессивность при поисках любви обычно приводят к тому, что другие персонажи от него убегают.

Сюжет 
Типичный сюжет серии обычно включает Пепе, гоняющегося за чёрной кошкой, которую Пепе ошибочно принимает за самку скунса. Кошка, которой позже дали имя Пенелопа, часто изображается с белой полосой на спине, появляющейся обычно случайно (например, из-за того, что она протискивается под свежеокрашенной изгородью). Пенелопа быстро сбегает от Пепе из-за запаха или агрессивных манер, или и того, и другого, после чего Пепе медленно прыгает ей вдогонку.

Место действия 
Обычно действие мультфильма происходит во Франции или похожей местности. Это может быть весенний Париж или маленькая деревня Не-се-Па во французских Альпах, но иногда даже пустыня Сахара, Экзотичные локации, такие как Алжир, заимствованы из сюжета фильма «Пепе ле Моко». Также иногда присутствуют романтичные локации — Елисейские поля или Эйфелева башня.

История персонажа 

Как и другие персонажи Looney Tunes, появляется в фильме «Космический джем».

Критика 
Обозреватель The New York Times Чарльз Блоу написал колонку о том, что Пепе ле Пью «внёс свой вклад в культуру изнасилований». Претензию журналиста вызвал постоянный харассмент со стороны Пепе по отношению к женским персонажам.

Полнометражный фильм 
В июле 2016 на фестивале Комик-Кон в Сан-Диего стало известно, что режиссёр и сценарист Макс Лэндис находится в процессе написания сценария художественного фильма для студии Warner Bros. Ранее полнометражный фильм уже планировался, скунса должен быть озвучивать Майк Майерс, но фильм так и не был снят.

Озвучивание ролей 
 Мел Бланк (1945—1985)
 Грег Берсон (Tiny Toon Adventures, Carrotblanca, Тайны Сильвестра и Твити)
 Морис ЛаМарш (Космический джем, Луни Тюнз: Страннее вымысла)
 Билли Уэст (Гонки Луни Тюнз, Луни Тюнз: Космическая гонка, Луни Тюнз: Снова в деле — видеоигра)
 Джо Аласки (Высокое путешествие Твити, Рождество Луни Тюнз, TomTom Луни Тюнз GPS)
 Терри Классен (Baby Looney Tunes)
 Брюс Ланоэль (Луни Тюнз: Снова в деле)
 Рене Обержонуа (Шоу Луни Тюнз, сезон 1)
 Джефф Бергман (Шоу Луни Тюнз, сезон 2, Looney Tunes: Rabbits Run)
 Эрик Бауза (Кволик, Луни Тюнз: мультфильмы)
 Кевин Шиник (Mad)

Примечания

Ссылки 

Персонажи Looney Tunes
Вымышленные говорящие животные
Персонажи мультфильмов
Этнический юмор